Маска́т (в оригинальном произношении Ма́скат; ()) — мухафаза (после 2011 года) в Султанате Оман.
 Административный центр — город Сиб (Эс-Сиб).
 Площадь — , население —

География 

Расположен на севере страны. В этом регионе Омана самая большая плотность населения, а также сосредоточена самая важная инфраструктура в стране. Крупнейший город губернаторства — Маскат.

На западе граничит с регионом Эль-Батина, на юго-западе с регионом Эд-Дахилия, на юге с регионом Эш-Шаркия. На севере побережье Оманского залива.

Административное деление 
Губернаторство Маскат делится на 6 вилайетов.
 
 Маскат
 Матрах
 Баушер
 Сиб
 аль-Амират
 Кураят

Административное деление Омана